Gorgonzola může znamenat:

 Gorgonzola – slámově bílý sýr s typicky modrou plísní
 Gorgonzola (Milán) – italská obec v Metropolitní město Milán v oblasti Lombardie

Externí odkazy